{{Album ratings
| rev1      = AllMusic
| rev1Score = 
| rev2      = Billboard
| rev2Score = 80/100
| rev3      = Brave Words & Bloody Knuckles
| rev3Score = 
| rev4      = Jukebox:Metal
| rev4Score = 
| rev5      = Sputnikmusic
| rev5Score = 
}}Queensrÿche — одноимённый четырнадцатый студийный альбом группы Queensrÿche, а также первый альбом при участии нового вокалиста Тодда Ла Торре. Альбом был выпущен в то время, когда существовало две версии Queensrÿche — текущий состав с фронтменом Ла Торре, и группа Тейта; однако в 2014 году Тейт потерял права на использование бренда.

Альбом был выпущен лейблом Century Media в цифровом формате и на CD (стандартное и делюкс-издание) и на виниле 24 июня 2013 года в Европе; 25 июня того же года в Соединённых Штатах и Канаде, а 21 августа в Японии через лейбл Avalon Records. Продюсером альбома стал Джеймс Бартон, ранее работавший с группой над альбомами Operation: Mindcrime, Empire и Promised Land''.

Список композиций 

Бонус-треки входят в северо-американское издание «Deluxe Box Set Edition», европейское «Media Book» (бонус-треки включены в отдельный диск), японское издание, iTunes и винил. Все бонус-треки были записаны вживую на «Snoqualmie Casino» в Вашингтоне 27 октября 2012 года.

Участники записи 
Queensrÿche
 Тодд Ла Торре — вокал
 Майкл Уилтон — соло и ритм-гитара
 Паркер Лундгрен — соло и ритм-гитара
 Эдди Джексон — бас-гитара, бэк-вокал
 Скотт Рокенфилд — ударные, перкуссия, оркестровки

Другие музыканты
 Памела Мур — вокал (трек 8)
 Эндрю Райхер — скрипка, дополнительные оркестровки

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Century Media Records
Альбомы Queensrÿche